BZR steht als Abkürzung für:
 Belousov-Zhabotinsky-Reaktion
 Bundeszentralregister
 Flughafen Béziers, nach dem IATA-Code

Die Abkürzung bzr steht für:
 das Versionskontrollsystem Bazaar

Abkürzung